Last Train Leaving è un album del cantante britannico David Knopfler, pubblicato nel 2020.

Tracce